Паракриния  () — вид бесхвостых земноводных из семейства австралийских жаб. Единственный представитель рода Paracrinia. Видовое латинское название дано в честь австралийского зоолога Уильяма Хосвелла (1854—1925).

Описание 

Данный вид лягушек достигает в длину около 30 мм. Обычно светло-серого или бледно-коричневого оттенка, реже красновато-коричневые.

Обитает в прибрежных топях восточной Австралии. Встречается также в запрудах и прудах.

Примечания

Ссылки 
 Frogs Australia Network — Australian Frog Database — Paracrinia haswelli
 Frogs of Victoria > Paracrinia haswelli
 Anstis, M. 2002. Tadpoles of South-eastern Australia. Reed New Holland: Sydney.
 Robinson, M. 2002. A Field Guide to Frogs of Australia. Australian Museum/Reed New Holland: Sydney.

Австралийские жабы
Животные, описанные в 1894 году
Земноводные Австралии
Хосвелл
Монотипические роды земноводных